В список включена информация о городах и сельских поселениях (населённых пунктах) Королевства Бутан. В список не включены объединения населённых пунктов, то есть административные единицы первого (дзонгдэй и дзонгхаг), второго (дунгхаг и гевог) и третьего (тхромде и чивог) уровней подчинения. В список также не включены отдельно расположенные дзонги (крепости) и монастыри (лакханги, гомпы), хотя такие наименования могут встречаться среди населённых пунктов, наименования которых совпадают с рядом расположенными дзонгом или монастырём. Населённые пункты включены в список по дзонгхагам. Дзонгхаги и населённые пункты в них приведены в алфавитном порядке. В списке приводится следующая информация о населённых пунктах: наименование, географические координаты, высота расположения над уровнем моря, численность населения, принадлежность к дзонгхагу.

Бумтанг (дзонгхаг)

Вангди-Пходранг (дзонгхаг)

Гаса (дзонгхаг)

Дагана (дзонгхаг)

Жемганг (дзонгхаг)

Лхунце (дзонгхаг)

Монгар (дзонгхаг)

Паро (дзонгхаг)

Пемагацел (дзонгхаг)

Пунакха (дзонгхаг)

Самдруп-Джонгхар (дзонгхаг)

Самце (дзонгхаг)

Сарпанг (дзонгхаг)

Тхимпху (дзонгхаг)

Трашиганг (дзонгхаг)

Трашиянгце (дзонгхаг)

Тронгса (дзонгхаг)

Хаа (дзонгхаг)

Циранг (дзонгхаг)

Чукха (дзонгхаг)

Примечания

Ссылки 

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК БУТАНА — Найджел Джеймс. Библиотека имени Бодлея, 2005  — АИ по координатам всех населённых пунктов Бутана
 Administrative Map of Bhutan  — туристическая карта Бутана с обозначением границ дзонгхагов, населённых пунктов, дорог, рек, гор и т. д.
 Города и регионы Бутана: на карте, население, координаты, высота над морем  — здесь можно брать информацию о высоте над уровнем моря в метрах, но нужно искать более достоверное АИ (+ устаревшая информация об административном делении Бутана).
 Directory of Cities, Towns, and Regions in Bhutan  — здесь можно брать информацию о высоте над уровнем моря в футах (+ устаревшая информация об административном делении Бутана)
 Bhutan Travel Guide — интересная интерактивная карта
 Bhutan Google Satellite Map — информация о расстоянии до ближайших гостиниц и аэропортов (+ устаревшая информация об административном делении Бутана)
 Архив официальных сайтов всех дзонгхагов по состоянию на 8 октября 2012 года
 Национальный портал Бутана

Бутан
Списки:Бутан